OIRT hat folgende Bedeutungen:
 Die Abkürzung der ehemaligen Rundfunk- und Fernsehorganisation Osteuropas Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision.
 Die Kurzbezeichnung für ein UKW-Rundfunkband, siehe OIRT-Band.

OIRT